Die Italian Open 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Tarent. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 29. April bis 3. Mai 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Tarent